Heinrich von Eckardt (1861-1944), ambassadeur de l'Empire allemand.
 Katrin Göring-Eckardt (1966-), femme politique allemande.
 Marcel Eckardt (1989-), arbitre de snooker allemand.
 Reinhold Eckardt (1918-1942), pilote de chasse de nuit dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme allemand